«Ups & Downs» / «Bang Out» () — четвёртый сингл Snoop Dogg с его седьмого студийного альбома R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece. Это первый трек, который не был спродюсирован The Neptunes. «Ups & Downs» и «Bang Out» не должны были быть записаны как один трек в сингле.

Эта песня, которая интерполирует песню The Bee Gees, хита «Love You Inside Out», который вышел в 1979 году. Трек Snoop Dogg имеет очень разное звучание, посравнению с более медленным треком, в ударах и скоростью в минуту. Поэтому трек был сделан с более характерным звучанием для Snoop Dogg и альбома в целом. Поскольку трек содержит фрагмент из трека, записанный Британской группой, она стала популярной в первую очередь в Европе.

Snoop Dogg выступил на «Live 8 concert, London» 2 июля 2005 года. Его текст песни был вполне уместен для благотворительной акции.

Премьера клипа на сингл состоялась в пятницу, 29 апреля в 7:30 вечера на BET.

Список композиций 
12-дюймовый сингл
 A1 "Ups And Downs"
 A2 "Drop It Like It's Hot (Live In Dublin)"
 B1 "Ups And Downs (Instrumental)"

CD-сингл
 "Ups And Downs (Radio Edit)"
 "Ups And Downs (Explicit Version)"
 "Ups And Downs (Instrumental)"

Чарты

Примечания

Внешние ссылки 
 MVDB 
 Snoop speaks about the single on MTV 
 Snoop Dogg interview pt.1-2 
 Full lyrics of this song на MetroLyrics 

Песни Snoop Dogg